Süddeutscher Rundfunk, regionale omroep in Zuid-Duitsland
 Software-defined radio, een techniek om radiosignalen te zenden of ontvangen waarbij modulatie in software gebeurt in plaats van in elektronische componenten
 Special Drawing Rights, een speciale valuta voor internationale handel